Der Yinzhou Bank Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 2015 in Ningbo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 60 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 70 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 68 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Ningbo